Niemcy:
 Diedrichshagen – dzielnica Kröpelin
 Diedrichshagen – dzielnica Rostocku
 Diedrichshagen – część gminy (Ortsteil) Weitenhagen w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald